Martiniturm bezeichnet:

 Martinitoren, Kirchturm der Martinikerk in Groningen
 Martiniturm (Blomberg), Turm der abgegangenen Martinikirche in Blomberg